Persoon kan som auktorsförkortning betyda:

 Christiaan Hendrik Persoon
 Hans Persoon

Robotskapade auktorsförkortningar